Теплоэлектроцентраль номер 12 может означать:

 Московская ТЭЦ-12
 Иркутская ТЭЦ-12